Cuenca a következőket jelentheti:

Földrajz
Cuenca (tartomány) – tartomány Spanyolországban, Kasztília-La Mancha autonóm közösségben
Cuenca (Spanyolország) – község Spanyolországban, Cuenca tartományban
Cuenca (Ecuador) – község Ecuadorban, Azuay tartományban, a tartomány székhelye
Cuenca de Campos – település Spanyolországban, Valladolid tartományban
Cuenca de Barberá – a katalán Conca de Barberà járás spanyol neve

Művészet
Cuenca (film) – Carlos Saura spanyol filmrendező 1958-as filmje